Pinheiro (von  = Kiefer) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pinheiro (Maranhão), ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Maranhão

in Portugal:
 Pinheiro (Aguiar da Beira), Gemeinde im Concelho de Aguiar da Beira
 Pinheiro (Castro Daire), Gemeinde im Concelho de Castro Daire
 Pinheiro (Felgueiras), Gemeinde im Concelho de Felgueiras
 Pinheiro (Guimarães), Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Pinheiro (Oliveira de Frades), Gemeinde im Concelho de Oliveira de Frades
 Pinheiro (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Pinheiro (Vieira do Minho)
 Pinheiro da Bemposta
 Pinheiro de Ázere
 Pinheiro de Coja
 Pinheiro Novo
 São Miguel do Pinheiro

in São Tomé und Príncipe:
 Pinheiro (São Tomé), Gipfel auf São Tomé

Pinheiro ist der Familienname folgender Personen:

 Adail Pinheiro (* 1962), brasilianischer Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Alan Pinheiro (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 António Costa Pinheiro (1932–2015), portugiesischer bildender Künstler
 Argemiro Pinheiro da Silva (1915–1975), brasilianischer Fußballspieler
 Bruno Pinheiro (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 Carlito Pinheiro de Araújo († 2018), osttimoresischer Administrator
 Carlos Pinheiro (1925–2010), portugiesischer Weihbischof
 Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Chaby Pinheiro (1873–1933), portugiesischer Schauspieler
 Claire Pinheiro (1948–1999), französische Filmeditorin und Tontechnikerin
 Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), portugiesischer Maler
 Eder Pinheiro (* 1984), brasilianischer Volleyballspieler
 Eduardo Pinheiro da Silva (* 1959), brasilianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Campo Grande
 Glauver Aranha Pinheiro (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme Parede Pinheiro (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

 Julio César Pinheiro (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Justina Pinheiro (* 1966), portugiesische Judoka
 Kléber Laube Pinheiro (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Leila Pinheiro (* 1960), brasilianische Komponistin und Pianistin
 Manuel Joaquim Pinheiro Chagas (1842–1895), portugiesischer Gelehrter
 Octacílio Pinheiro Guerra (1909–1967), brasilianischer Fußballspieler
 Patrick Pinheiro (* 1977), deutscher Schauspieler
 Paulo Dyrceu Pinheiro (* 1939), brasilianischer Diplomat
 Raimundo Carlos Goés Pinheiro (* 1973), brasilianischer katholischer Geistlicher und Kommunalpolitiker
 Ricky Pinheiro (* 1989), portugiesischer Fußballspieler
 Teresa Pinheiro (* 1972), portugiesische Germanistin, Lusitanistin und Anthropologin

Siehe auch:
 Piñeiro